Warg (mythisch wezen), demonische wolf uit de Noordse mythologie.
Warg (Tolkien), demonische wolf uit de verhalen van Tolkien.